Деян Стойкович (; 11 июля 1977, Белград, Югославия) — югославский и сербский футболист.

Биография 
Клубную карьеру начинал в клубе «Рад», далее играл за «Милиционар». В начале августа 2000 года был заявлен за российский «Уралан», в который перешёл на правах аренды. В чемпионате России дебютировал 5 августа в выездном матче 20-го тура против нижегородского «Локомотива», выйдя после перерыва на замену Видасу Данченко. По итогам сезона «Уралан» покинул высший дивизион, а Стойкович вернулся в «Милиционар». Далее выступал за «Железник». В 2004 году перебрался в польский ЛКС. После были «Слога» Кралево и фарерский НСИ. Завершал карьеру в клубе «Раднички» Крагуевац.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu
 

Футболисты Югославии
Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Рад»
Игроки ФК «Милиционар»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Железник»
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Слога» Кралево
Игроки ФК НСИ
Игроки ФК «Раднички» Крагуевац